Шота Варламович Дзидзигури (; 15 августа 1911, Матходжи — 14 декабря 1994) — грузинский лингвист, исследовавший историю и диалектологию картвельских языков, а также баскского языка. Доктор филологических наук, академик АН Грузинской ССР с 1974 г. Автор многочисленных публикаций по грамматике и истории грузинского языка, диалектологии, ономастике, литературной критике.

Был одним из активных сторонников гипотезы баско-кавказского родства, к которой критически относится современная лингвистика. В то же время, энтузиазм Дзидзигури стимулировал исследования баскской проблемы на территории бывшего СССР.

Литература 
 Баски и грузины, Тбилиси, 1982
 Грузинский язык (краткий обзор), 1969
 Жизнь слова, Tbilisi, 1988
 Грузинская советская энциклопедия, т. 11, стр. 278, Тбилиси, 1987.

Баскологи